Боровиково — название населённых пунктов:

Россия 
 Боровиково — село в Павловском районе Алтайского края.
 Боровиково — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Боровиково — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Боровиково — деревня в Красносельском районе Костромской области.

Украина 
 Боровиково — село в Звенигородском районе Черкасской области.